Gagnebin est un patronyme porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Abraham Gagnebin (1707-1800), naturaliste suisse
 Bernard Gagnebin (1915-1998), homme de lettres et historien suisse
 Elie Gagnebin (1891-1949), géologue suisse et ami de nombreux artistes
 Henri Gagnebin (1886-1977), musicien et compositeur suisse
 Laurent Gagnebin (1939), théologien suisse
 Suzanne Gagnebin (1845-1929), romancière et nouvelliste suisse

Homonymie de patronyme